Педру Мануэль Лобо Пейшото Минейру Мендеш (; родился 1 августа 1999 года в Гимарайнше, Португалия) — португальский футболист, нападающий лиссабонского «Спортинга».

Клубная карьера 
Мендеш — воспитанник клубов «Витория Гимарайнш», «Сантдинешеш», «Морейренсе» и лиссабонского «Спортинга». В 2018 году Педру для получения игровой практики начал выступать за дублирующий состав. 19 сентября 2019 года в матче Лиги Европы против нидерландского ПСВ он дебютировал за основной состав. В этом же поединке Педру забил свой первый гол за «Спортинг». 11 января 2020 года в матче против «Витории Сетубал» он дебютировал в Сангриш лиге.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон